Parmênides: filósofo da Antiguidade
 Parmênides (diálogo): diálogo de Platão
 6039 Parmenides: asteroide

Desambiguação